Il termine Oktjabr'skij  può riferirsi a numerosi centri abitati, tra cui:

Russia 
 Oktjabr'skij – centro abitato del Territorio dell'Altaj
 Oktjabr'skij – città del Kraj di Kamčatka
 Oktjabr'skij – città della Baschiria
 Oktjabr'skij – città dell'Oblast' di Volgograd
 Oktjabr'skij – cittadina dell'Oblast' di Belgorod
 Oktjabr'skij – cittadina di tipo urbano dell'Oblast' di Mosca
 Oktjabr'skij – insediamento di tipo urbano dell'Oblast' di Irkutsk

Pagine correlate 

 Oktjabr'skaja
 Oktjabr'skoe
 Oktjabr'skij rajon
 Rivoluzione d'ottobre